Mariposas bezeichnet:

 Mariposas (Ort), eine Ortschaft in Bolivien
 Mariposas (Spiel), ein Brettspiel von Elizabeth Hargrave